Брілл () — прізвище.
 Абрахам Брілл () (1874—1948) — американський психіатр, засновник американського психоаналізу.
 Натан Едвін Брілл () (1860—1925) — американський лікар, доктор медицини, професор.

Див. також 
 Brill